Гуарі — різновид косого вітрила з майже вертикальним гафелем.
 Гуарі — тип двощоглових суден з латинським вітрильним озброєнням, поширених у Середземномор'ї.

Ім'я 
Гуарі, Хуарі () — арабське ім'я.
  ( 1961) — алжирський співак.
 Хуарі Бумедьєн (1932—1978) — алжирський політичний діяч.
  ( 1971) — алжирський співак.

Прізвище 
  (1926—2017) — алжирський музикант.